Raghunathpur peut faire référence à :
 Raghunathpur, un village du district de Bara au Népal ;
 Raghunathpur, un village du district de Dhanusha au Népal ;
 Raghunathpur, un village du district de Mahottari au Népal ;
 Raghunathpur, un village du district de Rautahat au Népal.